bród – płytszy odcinek koryta rzecznego

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Bród – część wsi Huta Żelechowska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Bród – część wsi Kotfin w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Bród – część wsi Rozwady w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Bród – przysiółek wsi Gutów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Bród – przysiółek wsi Secemin w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Bród – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Bród – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gm. Chociwel

Cieki w Polsce 
 Bród – struga, dopływ Białej Okszy
 Bród – struga, dopływ Czarnej
 Bród – rzeka, dopływ Sanicy
 Bród – struga, dopływ Wieprza

Miejscowości na Białorusi 

 Bród – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.